El término charal (también Charal) puede hacer referencia a:

 charal, nombre común de varias especies de peces de los lagos de México;
 Charal, una bruja del planeta Dathomir, personaje de Star Wars;
 El Charal, una de las tres parroquias del municipio de Unión (en Venezuela):
 Charales, un orden de algas.